Saint Dennis kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 St Dennis, ort, England, Cornwall,

USA 

 Saint Dennis (ort i USA), Kentucky, Jefferson County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar